Teufelsgrund bezeichnet folgende Gebiete:

 ein Tal im bayerischen Spessart, siehe Teufelsgrund (Geiselbach)
 ein Tal im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, Bestandteil des Naturschutzgebietes „Teufelsgrund und Saalehänge“
 ein Tal im Harz in Sachsen-Anhalt, Bestandteil des Naturschutzgebietes „Teufelsgrund (Harz)“
 eine Schlucht im Riesengebirge, siehe Teufelsgrund (Riesengebirge)
 zwei Schluchten in der Sächsischen Schweiz, siehe Teufelsgrund (Lohmen, Sächsische Schweiz) und Teufelsgrund (Königstein, Sächsische Schweiz)
 ein Schaubergwerk im Schwarzwald, siehe Teufelsgrund (Münstertal)
 einen Nebenfluss des Weißbach (Saale), siehe Teufelsgrund (Weißbach)

Siehe auch:
 Teufelsgrundbach